Площадь Нахимова:
 Площадь Нахимова (Мурманск)
 Площадь Нахимова (Севастополь)